Esistono più persone di nome Charles Lloyd:

 Charles Lloyd (1775-1839) – poeta britannico
 Charles Lloyd (1870-1948) – attore
 Charles Lloyd (n. 1938) – musicista jazz statunitense
 Charles Lloyd – canottiere britannico, medaglia d'argento nel canottaggio ai Giochi della XIV Olimpiade